Brussels ("Bruxelas" em  e ) pode referir-se a:

 Brussels Airlines — companhia aérea belga
 SN Brussels Airlines — companhia aérea belga
 FC Molenbeek Brussels — clube de futebol da Bélgica
 Brussels (Illinois) — cidade dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de organizações